Изосимовка — название населённых пунктов в России:

 Изосимовка — село в Ковылкинском районе Мордовии.
 Изосимовка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.